

Особи 
Гад  — один з біблійних пророків та персонаж Старого Завіту.
Гад — згідно з Книгою Буття, один з дванадцяти синів патріарха Якова.
Гад Ельмалех  — французький, марокканський актор, режисер, комік.
 Джош Ґад  — американський актор, комік, та співак, відомий завдяки озвучуванню сніговика Олафа з мультфільму кінокомпанії Дісней.

Географія 
 Гад — село у повіті Тіміш в Румунії.
Гад-Нора, Гад-Ху, Гад-Єром   — невеликі   острови в Червоному морі.